Virgin může být:
 Virgin Group Ltd. – holdingová společnost

 Virgin Records – hudební vydavatelství
 Virgin Atlantic – britská letecká společnost
 Virgin (Utah) – město v Utahu
 Virgin Mountains – pohoří ve Spojených státech amerických
 Virgin (řeka) – řeka ve Spojených státech amerických
 Virgin (skupina) – polská hudební skupina